Дулин:

Фамилия 
  (1858—1896) — американский преступник.
 Дулин, Василий Михайлович (1894—1965) — советский партийный и государственный деятель.
 Дулин, Виктор Алексеевич (род. 1934) — советский и российский физик.
  (1932—2002) — американский художник.
 Дулин, Капитолий Абрамович (1876—1933) — русский и советский архитектор и инженер.
 Дулин, Пол (род. 1963) — ирландский футболист.
Вымышленные
 Иван Дулин — персонаж юмористического скетч-шоу «Наша Russia».

Прочее 
 Дулин — деревня в Ирландии.

См. также 
 Дули
 Дулинг